La  du Tour d'Espagne s'est déroulée entre le 24 avril et le  entre Madrid et Bilbao. Il se composait de 17 étapes pour un total de . Il a été remporté par l'Espagnol Antonio Suárez.

Équipes participantes 
 Faema
 Saint-Raphaël-Geminiani
 Portugal
Italie-Mixte
 Peugeot 
 Licor 43
 Faema Espagne
 Kas
 Boxing

Classement général

Étapes

Classements annexes

Liste des coureurs

Lien externe 
  Tour d'Espagne 1959, sur le site officiel du Tour d'Espagne

1959
Cyclisme sur route en 1959
1959 en Espagne
Avril 1959
Sport en mai 1959